Název 2. liga v letech 2008/09 se může vztahovat na více soutěží:
 2. fotbalová liga 2008/09
 2. národní hokejová liga 2008/2009